Alle (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Vresse-sur-Semois
Alle (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Jura
Alle (geslacht), een geslacht van alken
Alle, de Duitstalige naam voor de Łyna, een rivier in Polen en Rusland